Het UEFA Champions League seizoen van 2006/07 was het 52e seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi en het 15e seizoen na invoering van de Champions League. De finale werd op woensdag 23 mei in het Olympisch Stadion van Athene gespeeld. De finale was een heruitgave van de finale van twee seizoenen ervoor. AC Milan pakte de beker, na een 2-1 winst tegen Liverpool FC.

De titelverdediger in 2006/07 was FC Barcelona, die op woensdag 17 mei 2006 in het Stade de France in Parijs Arsenal versloeg met 2-1. Barcelona werd in de achtste finale uitgeschakeld door Liverpool FC en kan de titel dus niet prolongeren.

Voor de groepsfase (eerste ronde) hebben PSV en RSC Anderlecht zich als Nederlands en Belgisch kampioen van 2005/06 automatisch geplaatst. Via de play-offs kwalificeerde Ajax zich voor de derde voorronde evenals Standard Luik dat zich daarvoor kwalificeerde door middel van de tweede plaats in de competitie.

Deelnemende teams
73 ploegen uit 49 UEFA-landen namen deel aan de Champions League of de voorrondes in 2006/07. De volgende tabel toont alle deelnemers. De landen zijn gerangschikt volgens de UEFA-rangschikking uit 2005. Per land staan de clubs gerangschikt volgens hun plaats in de eindstand van de nationale competities. De coëfficiënt komt uit de UEFA-rangschikking voor clubs uit 2006. Dit getal wordt gebruikt voor de verdeling van de clubs bij de lottrekking.

De automatische plaats die de titelverdediger, in dit geval FC Barcelona, krijgt, wordt niet gebruikt, aangezien Barcelona als kampioen reeds via hun nationale competitie gekwalificeerd was. Door deze niet gebruikt rechtstreekse plaats, kreeg de kampioen van het 10e land (Celtic FC uit Schotland) rechtstreeks toegang tot de groepsfase, en mocht de kampioen van het 16de land (Maccabi Haifa uit Israël) direct naar de derde voorronde.

Oorspronkelijk zouden de vier Italiaanse deelnemers Juventus, AC Milan, Internazionale en AC Fiorentina zijn. Na het voetbalschandaal in de Serie A werden op 25 juli Juventus, Fiorentina en Lazio Roma schuldig bevonden door de Italiaanse voetbalbond, die Fiorentina en Juventus met een ook voor Europees voetbal uitsloot. AC Milan dat eerst ook geweerd zou worden, mocht na strafvermindering wel naar de Champions League maar diende in de derde voorronde van start te gaan. Het vierde ticket kwam zo in handen van Chievo Verona.

Ook de deelname van de Griekse ploegen was onzeker, toen de FIFA de Griekse voetbalbond had geschorst omwille inmenging van de overheid in het voetbal. De schorsing werd op 12 juli echter opgeheven.

Kwalificatierondes

Eerste ronde
De winnaars over de heen- en terugwedstrijd plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde. De heenwedstrijden zijn op dinsdag 11 juli en woensdag 12 juli. De returns vinden een week later plaats.

Tweede ronde
De heenwedstrijden zijn op 25 en 26 juli. De returns volgen een week later.

Derde ronde
De wedstrijden in derde kwalificatieronde worden op dinsdag 8 en woensdag 9 augustus gespeeld. De returns zijn twee weken later, op dinsdag 22 en woensdag 23 augustus.

* De wedstrijd Maccabi Haifa - Liverpool werd in verband met de crisis in het Midden-Oosten in Kiev, Oekraïne gespeeld.

Hoofdtoernooi
De eerste ronde van de Champions League is in het seizoen 2006/07 net als in de voorgaande seizoenen een groepsfase. Voor een overwinning krijgt een club drie punten en voor een gelijkspel één. Als twee clubs in een groep evenveel punten heeft, telt de totaal uitslag van de twee wedstrijden tussen de twee clubs (het onderling resultaat). Bij drie clubs met gelijke punten bepaald de stand zonder de vierde ploeg de volgorde van deze clubs, als alle clubs evenveel punten heeft, telt eerst het doelsaldo en vervolgens het aantal doelpunten voor (dit geldt ook als het onderling resultaat geen uitsluitsel geeft). Is dit ook nog niet genoeg, dan is de UEFA-coëfficiënt doorslaggevend. De nummers één en twee plaatsen zich voor de tweede ronde, de nummers drie plaatsen zich voor de derde ronde van de UEFA Cup.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

1/8 finale
De resultaten van de 1/8 finale zijn als volgt:

De teams in de linkerkolom speelden de eerste wedstrijd thuis. De speeldata waren 20 en 21 februari voor de eerste wedstrijd, en 6 en 7 maart voor de return.

Kwartfinales
De loting voor de kwartfinales vond plaats op 9 maart. Vanaf de kwartfinale geldt de regel dat twee teams uit hetzelfde land elkaar niet kunnen loten. De speeldata zijn 3 en 4 april voor de eerste wedstrijd, en 10 en 11 april voor de return. Deze worden door de UEFA nader bepaald, vooral om de uitzendrechten zo gunstig mogelijk te verdelen. Hierbij is het bijvoorbeeld niet handig om beide Italiaanse ploegen op dezelfde dag te laten spelen.

Halve finales
De loting voor de halve finales vond plaats op 9 maart. De speeldata zijn 24 en 25 april voor de eerste wedstrijd, en 1 en 2 mei voor de return. Het is voor het eerst sinds 2002/2003 dat er drie teams van hetzelfde land in de halve finales staan.

Finale

Kampioen

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2006/07